Коте́льнический переу́лок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 В Москве:
 1-й Котельнический переулок.
 2-й Котельнический переулок.
 3-й Котельнический переулок.
 4-й Котельнический переулок.
 5-й Котельнический переулок.